Умут Атакиши (, род. 1 февраля 1981, Стамбул) — турецкий шахматист, международный мастер, тренер ФИДЕ.

Чемпион Турции 1999, 2001 и 2005 гг. Бронзовый призёр чемпионата Турции 2006 г.

Чемпион Турции среди юниоров 1994, 1999 и 2001 гг. Чемпион Турции среди кадетов 1994 г. Чемпион Турции среди шахматистов до 18 лет 1998 и 1999 гг.

Победитель Кубка президента Турции 2007 г.

Победитель командных чемпионатов Турции 1995 (в составе клуба SGM), 1998, 1999 (оба раза в составе клуба «Kayseri DSİ»), 2001 (в составе клуба İTÜ), 2006, 2007, 2012, 2013 и 2015 гг. (все в составе клуба «Beşiktaş JK»).

В составе сборной Турции участник четырех шахматных олимпиад (2000—2006 гг.), пяти командных чемпионатов Европы (1999, 2001, 2003, 2005 и 2009 гг.), победитель командного чемпионата Балканских стран 2001 г.

Серебряный призёр чемпионата средиземноморских стран 2004 г. (разделил 1—2 места с М. Эрдогду и проиграл дополнительный матч).

Победитель турнира в Белграде (2018 г.).

Участник личных чемпионатов Европы.

Участник юниорских чемпионатов мира и Европы в разных возрастах.

В 2000 г. представлял Турцию в зональном турнире.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии У. Атакиши в базе Chessgames
 Личная карточка У. Атакиши на сайте 365Chess

Шахматисты Турции
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам